Bungeroth ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Bungeroth (* 1939), deutscher Jurist
 Karl Bungeroth (1889–1968), deutscher Unternehmer